Хукер () — английская фамилия и топоним. Устаревшая транскрипция — Гукер.

Топоним 
 Хукер — округ в штате Небраска (США).

Судно 
 Хукер — парусное двухмачтовое судно.

Персоналии 
  (род. 1998) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Теннесси Тайтенс».
  (род. 1942) — американский каскадёр, лауреат премии «Таурус» за общие достижения (2014).
  (1880—1946) — американсвкий поэт.
  (род. 1957) — президент Британской философской ассоциации (2006—2009).
  (род. 1991) — игрок в австралийский футбол в составе клубов «Фремантл» и «Вест-Кост».
 Хукер, Дестини (род. 1987) — американская легкоатлетка и волейболистка.
  (род. 1978) — американский бегун и игрок в американский футбол, серебряный медалист Панамериканских игр в эстафете 4×400 м (2003).
  (род. 1973) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии за расследование (2008).
  (1873—1940) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Виргиния (1921—1925).
  (род. 1961) — американская пловчиха, серебряная медалистка Панамериканских игр в плавании на 800 м вольным стилем (1979).
  (род. 1941) — британский поэт, лауреат премии Чамли Общества авторов (2014).
  (род. 1965) — американский футболист, участник Олимпийских игр (1984).
 Хукер, Джозеф (1814—1879) — генерал-майор армии северян во время Гражданской войны в США.
 Гукер, Джозеф Долтон (1817—1911) — английский ботаник и путешественник, один из основателей исторической биогеографии растений, сын Уильяма Джексона Гукера.
 Хукер, Джон:
  (также известен как Джон Вауэлл; ок. 1527—1601) — английский историк и политик, член Палаты общин (1559, 1571, 1586).
 Хукер, Джон Ли (1917—2001) — американский блюзовый певец, гитарист.
  (1932—2008) — новозеландско-австралийский писатель.
  (род. 1952) — американский блюз-музыкант, номинант на премию «Грэмми» за традиционный блюз-альбом (2005, 2009).
  (наст. имя — Джон Майа; род. 1987) — лауреат Бразильской музыкальной премии певцу года (2015).
  — американский политолог, лауреат премии Ральфа Банча Американской политологической ассоциации (2018).
  (? — 1888) — американский политик, мэр Милуоки (1872—1873).
 Хукер, Дэн (род. 1990) — новозеландский боец ММА.
  (род. 1988) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Эссендон».
  (род. 1995) — американский баскетболист, финалист чемпионата Израиля в составе клуба «Бней Герцлия» (2022).
  (ур. Антонджованни; род. 1981) — американская футболистка, игрок клуба Женской профессиональной лиги «Скай Блю».
 Хукер, Лоис (более известна как Лоис Максвелл; 1927—2007) — канадская актриса.
  (1945—1999) — американский философ, президент системы Массачусетского университета (1992—1995).
  (род. 1996) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Индианаполис Колтс» и «Даллас Ковбойс».
 Хукер, Маршевет (род. 1984) — американская бегунья-спринтер.
 Хукер, Морис (род. 1989) — американский боксёр.
  (род. 1931) — британский теолог и религиовед, профессор богословия Кембриджского университета (1976—1998).
  (1867—1944) — британский чиновник, статистик и метеоролог, президент Королевского метеорологического общества (1920—1921).
 Хукер, Ричард:
 Хукер, Ричард (1554—1600) — англиканский священник и богослов.
  (1924—1997) — американский военный хирург и писатель, лауреат премии «Оскар» за адаптированный сценарий (1970).
 Хукер, Роберт:
  (не позднее 1466—1537) — английский политик, член Палаты общин (1529), мэр Эксетера (1529—1530).
  (род. 1967) — австралийский футболист и тренер, обладатель Кубка наций ОФК (1996), финалист Лиги W в качестве тренера клуба «Канберра Юнайтед» (2009).
  (1935—2019) — британский крикетчик, полуфиналист Кубка Gillette в составе команды графства Мидлсекс (1968).
 Хукер, Стив (род. 1982) — австралийский легкоатлет, олимпийский чемпион в прыжках с шестом (2008).
 Хукер, Стэнли (1907—1984) — выдающийся британский инженер, конструктор авиационных двигателей.
  (1779—1832) — английский ботанический иллюстратор.
 Хукер, Уильям:
 Гукер, Уильям Джексон (1785—1865) — английский ботаник-систематик, первый директор Королевского ботанического сада Кью.
  (род. 1946) — американский джазовый барабанщик.
  (1856—1920) — член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк (1891—1898).
  (1766—1836) — американский архитектор, ряд работ которого признаны национальными историческими памятниками.
  (1844—1911) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Мичиган (1893, 1902—1903).
  (род. 1947) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Кливленд Браунс».
  (1905—1993) — американско-ирландская художница-портретистка и скульптор.
  (1825—1914) — генеральный прокурор штата Миссисипи (1865—1868), член Палаты представителей США (1875—1883, 1887—1895, 1901—1903).
 Хукер, Эвелин (1907—1996) — американский психолог и сексолог.
  (ур. Никсон; род. 1953) — австралийская легкоатлетка, чемпионка Австралии по прыжкам в длину (1973—1976) и пятиборью (1973—1977).
 Хукер, Эрл (1930—1970) — американский блюз-гитарист.
  (род. 1969) — австралийский гребец и предприниматель, бронзовый медалист Олимпийских игр в парных четвёрках (1996), председатель риелторской компании LJ Hooker.

 Хоутон-Хукер, Эдит (1879—1948) — американская гражданская активистка, врач и социальный работник.

См. также 
 «Ти Джей Хукер» (1982—1986) — американский полицейский телесериал.